craquelin est un terme qui peut désigner :

Alimentation 
 le craquelin, pâtisserie briochée belge ;
 le craquelin, pâtisserie en pâte feuilletée du Boulonnais ;
 le craquelin, gâteau très sec, à pâte échaudée, connu principalement en Bretagne ;
 les craquelins de Châlus, gâteaux traditionnels limousins, très secs, à pâte échaudée, sucrés, de couleur rouge, spécialité gastronomique de la ville de Châlus ;
 craquelin, pâte levée en forme de 8, spécialité de Baume-les-Dames ;
le craquelin pour choux, mélange de farine, de sucre et de beurre placé sur un chou pâtissier pour le décorer ;
le cracker, une variété de biscuits secs anglais.

Toponyme et patronyme 
 c'est également un nom de famille normand ; il est surtout présent en Seine-Maritime ;
 l'impasse des Craquelins est une voie de Strasbourg dans le quartier de la Krutenau

Patronyme normand